

Населені пункти та їхні частини
 Оґонув — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Оґонув — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства
 Оґонув — частина села Бежень у гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Оґонув — частина села Яніна в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Оґонув — частина села Відухова в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Оґонув — частина села Коткі в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки